Lengeling ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Joseph Lengeling (1916–1986), katholischer Theologe und Liturgiewissenschaftler
 Gerhard Lengeling (* 1959), Mediziner und EDV-Entwickler